Chiesa di San Desiderio – Pistoia
 Chiesa di San Desiderio – Sellero
 Chiesa di San Desiderio – Brescia
 Chiesa di San Desiderio – Genova
 Chiesa di San Desiderio – Assago